Gronówko peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Gronówko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gronówko, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Gronówko, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.